-{Hitman}- може означавати више појмова:

 -{Hitman}- (серија рачунарских игара), серију рачунарских игара
 -{Hitman}-  (Филм, 2007), филм из 2007. године, снимљен по узору на гореспоменуту серију игара.
 -{Sat sau ji wong}-, кинески филм из 1998. године, такође познат под називом -{Hitman}-